Киселёвская — топоним в России:
 
 Киселёвская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Киселёвская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Киселёвская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Кисилёвская — река в России.

Также
 Киселевская, Анна Петровна (1876—1958) — оперная артистка.

См. также